Bupleurum variabile är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Baldacci. Bupleurum variabile ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
variabile